Седрик () — имя, взятое автором романа «Айвенго», писателем Вальтером Скоттом, для одного из персонажей. Переделка настоящего имени Кердик (Cerdic), которое носил англосаксонский король VI в. Вероятно, является результатом ошибки Вальтера Скотта.

В связи с успехом романа, имя получило распространение.

 Седрик Диггори (персонаж серии книг о Гарри Поттере)
 Седрик Ротервудский — персонаж романа Вальтера Скотта Айвенго, богатый землевладелец
 Седрик Эррол — персонаж романа писательницы Фрэнсис Бёрнетт Маленький лорд Фаунтлерой, а также фильмов (Маленький лорд Фаунтлерой (фильм, 1921))
 Седрик «Развлекатель» — американский актёр и комик
 Седрик Пьолин — французский теннисист
 Седрик Пакетт — канадский хоккеист
 Nissan Cedric
 RMS Cedric
 Cédric (comics)

См. также 
 Кердик (король Уэссекса)
 Светлана